Maria d'Enghien (dopo il 1363-1392/1393) – figlia di Guglielmo e nipote di Isabella di Brienne, governò insieme al marito Pietro Cornaro su Argo e Napoli di Romània dal 1376 al 1388, anno in cui vendette i possedimenti alla Repubblica di Venezia
 Maria d'Enghien (1367 o 1370-1446) – figlia di Giovanni e nipote di Isabella di Brienne, fu contessa di Lecce e regina consorte del Regno di Napoli